O Océan Club de Kerkennah ( árabe : نادي محيط قرقنة , frequentemente referido como OCK ou principalmente árabe : El-Mouhit ) é uma equipa de futebol tunisina do arquipélago de Kerkennah . O clube foi fundado em 1963. Jogam nas cores azul e branco.

História 
O clube foi fundado em 1963. .

Estatística
Participou da Ligue Professionnelle 1 da Tunísia por 13 temporadas.

Ligações externas
 Les Requins du Nord

Clubes de futebol da Tunísia
Clubes de futebol fundados em 1963